A Dash Through the Clouds é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1912 em curta-metragem, dirigido por Mack Sennett, escrito por Dell Henderson e estrelado por Mabel Normand.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1912
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes sobre aviação
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco
Filmes dirigidos por Mack Sennett